

Топоніми

Борн — місто, штат Массачусетс
 Борн — переписна місцевість, штат Массачусетс

Борн — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Борн — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара.

Персоналії 

 Еліна Борн — естонська співачка.
 Елізабет Борн — французька політична діячка.
 Борн Іван Мартинович — російський поет.
 Макс Борн — німецький фізик.

Організації 
  — «Бойова організація російських націоналістів», російське терористичне угрупування

Див. також 
 Джейсон Борн — персонаж шпигунських романів Роберта Ладлама.
 13954 Борн — астероїд головного поясу.